Dendl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Georg Dendl (1854–1925), deutscher Porträt-, Landschafts- und Stilllebenmaler
 Johann Dendl (1892–?), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Verwaltungsrichter